VU steht für:
 Air Ivoire, ivorische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 unverwittert, siehe Verwitterungsgrad
 Vanuatu, Ländercode nach ISO 3166
 Vaterländische Union (Deutschland), deutsche Partei
 Vaterländische Union, liechtensteinische Partei
 Verkehrsgesellschaft Untermain, Aschaffenburg
 Verkehrsunfall, siehe Liste der Abkürzungen bei der Feuerwehr #V
 Verkehrsunternehmen
 Versicherungsunternehmen
 Victoria University in Australien
 Vilniaus Universitetas, siehe Universität Vilnius in Litauen
 Vincennes University in den Vereinigten Staaten
 Vrije Universiteit, siehe Freie Universität Amsterdam
 Vorlesung mit Übung, ein Lehrveranstaltungstyp an Hochschulen
 VU (Zeitschrift), französische Zeitschrift
 volume units, siehe vu-Meter, Lautstärke-Messgerät
 Versäumnisurteil im deutschen Zivilrecht

VU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Kroatien: Vukovar
 Norwegen: Støren in der Provinz Trøndelag
 San Marino: Polizia Municipale (Vigili Urbani)

Vu ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Vu Huy Chuong (* 1944), vietnamesischer Geistlicher, Bischof von Đà Lạt
 Cuong Vu (* 1969), vietnamesischer Jazzmusiker
 Vũ Duy Từ (* 1934), vietnamesischer Forscher zu Sprachen und Kulturen Südostasiens
 Vũ Giáng Hương (1930–2011), vietnamesische Seidenmalerin
 Jean Marie Vu Tât (* 1944), vietnamesischer Geistlicher, Bischof von Hưng Hóa
 Joseph Vu Duy Thông (1952–2017), vietnamesischer Geistlicher, Bischof von Phan Thiết
 Joseph Vu Van Thien (* 1960), vietnamesischer Geistlicher, Erzbischof von Hanoi
 Thao Vu (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Vũ Thi Thường (* 1930), vietnamesische Schriftstellerin 
 Vũ Thị Trang (* 1992), vietnamesische Badmintonspielerin
 Thomas Vu Dình Hiêu (* 1954), vietnamesischer Geistlicher, Bischof von Bùi Chu

 Vanessa Vu (geb. Vân Vu; * 1991), deutsche Journalistin
 Yannick Vu (* 1942), französische Bildhauerin, Malerin und Kunsthistorikerin

vu steht für:
 .vu, Top-Level-Domain von Vanuatu

Siehe auch:
 Dang Le Nguyen Vu (* 1971), vietnamesischer Unternehmer 

Abkürzung